Basterotia floridana är en musselart som beskrevs av Dall 1903. Basterotia floridana ingår i släktet Basterotia och familjen Sportellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
floridana